Barragán hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Barragán, tejido similar al camelote

Personas 
 Miguel Francisco Barragán Andrade (1789-1836), presidente de México entre 1835 y 1836.
 Manuel L. Barragán (1888-1980), empresario mexicano.
 Luis Barragán Morfín (1902-1988), arquitecto mexicano.
 Manuel Barragán Sebastián (1924), ingeniero de Caminos, Canales y Puertos español.
 Rodolfo Barragán Schwarz (años treinta), arquitecto mexicano.
 Salvador Barragán Camacho (años cuarenta), político, obrero petrolero y líder sindical mexicano.
 Fernando Elizondo Barragán (1949), político, abogado y empresario mexicano.
 Pablo Moctezuma Barragán (años sesenta), político, escritor, investigador y profesor mexicano.
 Carlos Barragán (1964–), humorista y guionista argentino.
 Silvia Bibi Gaytán Barragán (1972), actriz y cantante mexicana.
 Señor Barragán, personaje cómico creado por Josep María Rubio i Barragan.
 José Luis Barragán Loya (1995 - ), ambientalista mexicano.

Militares y religiosos 
 Martín Peláez Barragán, XI Maestre de la Orden de Santiago (1217-1221)
 Matías de la Peña Barragán (fines del siglo XVIII – mediados del siglo XIX), militar mexicano, general en jefe del Ejército Salvador de la Independencia y la Libertad durante la Rebelión de los Polkos
 Juan G. Barragán (1890-1974), general mexicano que participó en la Revolución Mexicana.
 Marcelino García Barragán (1895-1979), militar y político mexicano, gobernador de Jalisco.
 Luis Guizar Barragán (1895-1981), obispo mexicano.
 Javier Lozano Barragán (1933-2022), cardenal mexicano.

Deportistas 
 Claudio Barragán Escobar (1964), entrenador y futbolista profesional (retirado).
 Antonio Barragán Fernández (1987), futbolista español.
 José Antonio Castillo Barragán (1970), exfutbolista español.
 Santos Saúl Álvarez Barragán (1990), boxeador profesional.

Lugares 
 Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires (Argentina).
 Casa-Taller de Luis Barragán, en el oeste de la ciudad de México, Patrimonio de la Humanidad en México.
 Cuautitlán de García Barragán, municipio de la región Costa Sur del estado de Jalisco (México).
 San Juan de Barragán, corregimiento del municipio de Tuluá en el departamento del Valle del Cauca (Colombia).

Serie
Barragán (serie peruana 1983)

Véase también 
 Barragana, la concubina doméstica, sobre todo de los religiosos